Orero – comune italiano
Orero – frazione del comune italiano di Serra Riccò
Crocetta d'Orero – valico appenninico
Baldassarre Orero – generale italiano